Cult Movie est un double album du groupe Punish Yourself sorti le  avec la réédition de Sexplosive Locomotive.

Enregistré au studio "Pourriture noble et en suspension" par Sébastien "Ingeseb" Chaigneau en 2006.

Liste des titres 
CD 1 : Cult Movie

 Opening Credits
 Blood Is The Key
 Ghost Level
 Saint Alia Of The Knife
 Snakebiteredschmuck
 Dead Hills
 Cult Movie Remake
 Evil Lurks
 Twelve Toons Army...
 Badrattlesnakemickey
 We Shall Be The New Messiah
 always hungry
 six dollars sixty-six cents
 Men In The Jungle / Heart Of Darkness
+ vidéo : Gun (par mX)

CD 2 : Sexplosive Locomotive

 Gay Boys In Bondage
 Primitive
 Rock N' Roll Machine
 Holy Trinh Thi
 Eastern Western
 CNN War
 See Ya Later Alligator
 Gimme Cocaine
 U.S.D. (We Are Ready)
 Shadowsteelplastic
 They Don't Want You
 T4 Song
 Gimme (More) Cocaine
 Mole IX
 Les Eléphants Featuring Ambassador 21)
+ vidéo : CNN War (par mX)

Inspiration des morceaux 

L'album rend hommage à des films culte. 

À la suite d'une discussion sur le forum officiel de Punish Yourself, des fans - aidés des membres du groupe - ont déterminé les inspirations respectives de chaque titre :

 Opening Credits : aucune
 Blood Is The Key : Blade
 Ghost Level : Avalon
 Saint Alia Of The Knife : Dune
 Snakebiteredschmuck : Motorpsycho
 Dead Hills : aucune
 Cult Movie Remake : Videodrome
 Evil Lurks : The Incredible 2-Headed Transplant
 Twelve Toons Army... : 12 Monkeys
 Badrattlesnakemickey : Natural Born Killers
 We Shall Be The New Messiah : The Final Programme
 always hungry : The Doom Generation
 six dollars sixty-six cents : The Doom Generation
 Men In The Jungle / Heart Of Darkness : Au Cœur des ténèbres / Apocalypse Now

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 2007